Westling kan som auktorsförkortning betyda:

 Katarina Westling
 Per Richard Westling

Robotskapade auktorsförkortningar